Black Magic může být:

 Black Magic (album, Magic Sam) – album hudebníka Magic Sama (1968)
 Black Magic (album, Martha and the Vandellas) – album skupiny Martha and the Vandellas (1972)
 Black Magic (album, Swollen Members) – album skupiny Swollen Members (2006)